Die folgende Liste zeigt eine Auswahl anorganischer Verbindungen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im ersten Teil werden die Salze der Elemente nach jeweils aufsteigender Molmasse der wichtigsten Zweielementverbindungen und Sauerstoffsäuren aufgelistet.

Die Tabelle weiter unten listet umgangssprachliche Namen (Trivialnamen) mit den entsprechenden systematischen Namen (IUPAC-Namen) bekannter anorganischer Verbindungen alphabetisch auf.

Anorganische Verbindungen aus zwei Elementen 
Folgende Übersicht gibt einen Überblick über anorganische Verbindungen, welche aus zwei verschiedenen Elementen bestehen.

Hydride 
Salzartige Hydride enthalten negativ geladene Wasserstoffionen, die Hydridionen.

Halogenide 
Viele bekannte Salze enthalten Halogene, also Fluor, Chlor, Brom oder Iod. Sie werden Fluoride, Chloride, Bromide, Iodide oder allgemein Halogenide genannt und sind von den Halogenwasserstoffen und ihren Säuren, den Halogenwasserstoffsäuren abgeleitet.

Chalkogenide 
Die Salze, die Elemente der 6. Hauptgruppe des Periodensystems, die Chalkogene, enthalten, werden Oxide, Sulfide, Selenide, Telluride oder allgemein Chalkogenide genannt.

Nitride, Phosphide, Arsenide und Antimonide 
Die Salze, die Elemente der 5. Hauptgruppe des Periodensystems enthalten, sind die Nitride, Phosphide, Arsenide und Antimonide.

Boride, Carbide, Silicide, Auride und Polonide

Salze der Sauerstoffsäuren 
Die Salze der Sauerstoffsäuren haben ein Anion, dass aus Sauerstoff und mindestens einem weiteren Element besteht.

Carbonate, Nitrate, Phosphate und Sulfate

Hydrogencarbonate, Hydrogenphosphate, Dihydrogenphosphate und Hydrogensulfate

Nitrite, Sulfite, Hydrogensulfite, Thiosulfate und Persulfate

Chlorate, Bromate und Iodate

Perchlorate, Perbromate und Periodate

Hypochlorite, Hypobromite und Hypoiodite

Borate, Aluminate und Silicate

Titanate, Vanadate, Chromate, Manganate und Permanganate

Ferrate, Arsenate, Arsenite, Selenate und Selenite

Molybdate, Tellurite, Tellurate, Tantalate, Perxenate und Wolframate

Liste von anorganischen Basen

Hydroxide, Hydrogensulfide und Amide 
Hydroxide enthalten Hydroxidionen als negativ geladene Ionen. Hydrogensulfide sind Salze von Schwefelwasserstoff. Ionische Amide sind von Ammoniak abgeleitet.

Liste von anorganischen Säuren

Umgangssprachliche Namen (Trivialnamen) 
Die folgende Tabelle listet Trivialnamen mit den entsprechenden systematischen Namen (IUPAC-Namen) bekannter anorganischer Salze alphabetisch auf.

Salz
A